Bryan Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bryan Lake (Michigan)
 Bryan Lake (Minnesota)
 Bryan Lake (Montana)
 Bryan Lake (New Mexico)
 Bryan Lake (Texas)

Siehe auch:
 Bryant Lake